Niemcy:
 Schloßstraße – ulica w Berlinie w dzielnicy Charlottenburg
 Schloßstraße – ulica w Berlinie w dzielnicy Steglitz
 Schloßstraße – ulica w Dreźnie
 Schloßstraße – stacja metra w Berlinie